A szerepjátékok általánosan olyan tevékenységek, amelyekben a résztvevők egyénként vagy csoportosan különböző szerepeket játszanak el, és időtartamuk alatt a játékok lényegét jelentő szerepvállalásoknak megfelelően viselkednek. Társas tevékenységként a magyar köznyelvben az alábbi értelemben találkozhatunk e kifejezéssel:

szerepjáték, a színlelés szinonimája
szerepjáték, előadásra felépített karakterábrázolás vagy a szerepjátszás, a színjátszás egy formája, szinonimája
szerepjáték mint a gyermekjátékok egy típusa, az abból kifejlődött pedagógiai módszer
szerepjáték mint dramatikus, de nem előadásközpontú eszköz, amelyek célja sokféle lehet, a tanítástól kezdve az önismereten át a terápiáig (felhasználási területei: szociodráma, tanítási dráma, pszichodráma)
szerepjáték, az angol role-playing game (RPG) fordítása, amely egy olyan, általában több résztvevős játék, amely kereteiben a játékosok egy közösen elképzelt fantáziavilág képzeletbeli személyeit alakítják (típusai: asztali, élő, számítógépes, fórumos)
szerepjáték, a rajongói irodalom (fanfiction) interaktív formája
szexuális szerepjáték